Sadova (Dolj)
 Sadova (Suceava)
 Sadova (Călărași)
 Sadová (okres Hradec Králové)
 Sadová (Brno-Královo Pole)